Joan Carel Gideon van der Brugghen van Croy (1753 - 1828), Nederlands politicus en bestuurder
 Joan van der Brugghen (ingenieur) (1919 - 2006), Nederlands ingenieur